Budapesti Gazdasági Egyetem
 Battleground Europe, egy videójáték
 Baltimore Gas and Electric
 BGE mint a Bridge Airlines szimbóluma